Il detentore del titolo era Richard Gasquet, capace di difenderlo battendo in finale Paul-Henri Mathieu per 7-5, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Richard Gasquet (campione)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)

  Gaël Monfils (primo turno)
  João Sousa (primo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)
  Marcos Baghdatis (quarti di finale)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (quarti di finale)
  Julien Benneteau (primo turno)

  Quentin Halys (primo turno)

Qualificati 

  Dustin Brown  (semifinali)
  Kenny de Schepper (secondo turno)

  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Elias Ymer (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2016
ATP World Tour 2016